Aleix Estrategòpul (en grec: Ἀλέξιος Στρατηγόπουλος, Aléxios Strategópulos) fou un general romà d'Orient durant el regnat de Miquel VIII Paleòleg.

General mediocre, la seva gesta més important és la recuperació de Constantinoble de mans de l'Imperi Llatí el 1261, que va suposar la restauració de l'Imperi Romà d'Orient.

Cèsars
Grans domèstics
Persones de l'Imperi de Nicea